Alatir – település Oroszországban, Csuvasföldön
 Alatir – folyó Oroszországban, a Szura mellékfolyója